Чемпионат России по футболу среди женщин прошёл в 2017 году с 18 апреля по 2 ноября. 8 команд высшей лиги сыграли каждая с каждой в два круга (дома и в гостях).

Впервые «Рязань-ВДВ» завоевала серебряные медали.

Впервые «Чертаново» завоевала бронзовые медали (правда ранее трижды бронзу завоевывал предшественник клуба — «СКИФ» из Малаховки, один раз в чемпионате СССР).

Высшая лига

Итоговая таблица

Посещаемость

Отчёты о домашних матчах 
 «Звезда-2005» (Пермь)

 «Рязань-ВДВ» (Рязань)

 «Чертаново» (Москва)

 ЦСКА (Москва)

 «Кубаночка» (Краснодар)

 «Россиянка» (Химки)

 «Енисей» (Красноярск)

 «Дончанка» (Азов)

Список бомбардиров высшей лиги

Первая лига

Зона «Запад». Итоговая таблица и результаты матчей

Отчёты о домашних матчах 
 «Чертаново-М» (Москва)

 «Спарта-Свиблово» (Москва)

 «Сокол» (Москва)

 ЖФК «Челси» (Москва)

 «УОР-Россиянка» (Московская область)

 «Истра» (Истра, Московская область)

 ЖФК «Торпедо» (Москва)

Зона «Центр». Итоговая таблица и результаты матчей 

* — результаты матчей с участием команды «Зенит-Ижевск» аннулированы

Отчёты о домашних матчах 
 «Торпедо» (Ижевск)

 «Уфа» (Уфа)

 «Звезда-2005-дубль» (Пермь)

 «Мирас» (Казань)

 «ДЮСШ Вахитовского района» (Казань)

Зона «Юг». Итоговая таблица и результаты матчей

Отчёты о домашних матчах 
 «Дончанка-М» (Азов)

 «Кубаночка-М» (Краснодар)

 «Академия футбола» (Тамбов)

 «Рязань-ВДВ-М» (Рязань)

 «КПРФ-Русичи» (Орёл)

 «Виктория» (Белгород)

Зона «Сибирь». Итоговая таблица и результаты матчей

Отчёты о домашних матчах 
 «Кузбасс» (Кемерово)

 «Кристалл-Сибирь» (Новосибирск)

 СШ «Рекорд» (Иркутск)

 «Алтай» (Барнаул)

Результаты финальных матчей первой лиги

Итоговая таблица группы А

Итоговая таблица группы Б

Отчёты о матчах 
 «Чертаново-М» (Москва)

 «Торпедо» (Ижевск)

 «Кубаночка-М» (Краснодар)

 «Звезда-2005-М» (Пермь)

 «Кристалл-Сибирь» (Новосибирск)

 «Академия футбола» (Тамбов)

 «Спарта-Свиблово» (Москва)

 «Дончанка-М» (Азов)

 «Уфа» (Уфа)

Cтыковые матчи 

Победителем турнира Первой лиги стала «Спарта-Свиблово»

Список бомбардиров первой лиги

Вторая лига

Зона «Московская область». Итоговая таблица и результаты матчей 
Турнир в два круга (дома и на выезде)

Зона «Москва». Итоговая таблица и результаты матчей 
Турнир в два круга (дома и на выезде)

Зона «Золотое кольцо». Итоговая таблица и результаты матчей 
Турнир в два круга (дома и на выезде)

Зона «Юг». Итоговая таблица и результаты матчей 
Фактически состоялся только розыгрыш Краснодарского края. Турнир в два круга (дома и на выезде) с финальными матчами в Краснодаре

Итоговая таблица группы А

Итоговая таблица группы Б

Стыковые матчи

Плей-офф зоны «Юг»

Зона «Северо-запад». Итоговая таблица и результаты матчей 
Турнир в один круг прошел с 13 по 17 сентября в Санкт-Петербурге

Зона «Сибирь». Итоговая таблица и результаты матчей 
Турнир в один круг прошел с 8 по 10 сентября в Красноярске

Зона «Черноземье». Итоговая таблица и результаты матчей 
Турнир в один круг прошел с 11 по 13 сентября в Рамони

 Отчёты о матчах

Зона «Приволжье». Итоговая таблица и результаты матчей 
Турнир в один круг прошел с 7 по 9 сентября в Ковылкино

Результаты финальных матчей второй лиги 
«ДЮСШ» (Челябинск) — заявлена без отбора, как единственный представитель УФО.

Итоговая таблица группы А

Итоговая таблица группы Б

Отчёты о матчах группы А 
 «УОР-Россиянка» (Звенигород)

Стыковые матчи

Плей-офф Второй лиги 

Победителем турнира Второй лиги стала «УОР-Россиянка».
В этом году Дарья Лукьянова и Валерия Кургашева из «УОР-Россиянка» вошли в историю женского футбола России, сыграв за один сезон в трех разных дивизионах чемпионата России.

Серебряные медали Второй лиги завоевал ЦСКА

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 сайт РФС